Messiaen est un patronyme notamment porté par :
 Edgard Missiaen (1889-1956), homme politique belge. 
 Jason Missiaen (1990), joueur canadien de hockey sur glace 
 Jean-Claude Missiaen (1946), critique de cinéma et réalisateur français